Peloponnes (von  ‚Insel des Pelops‘) steht für:
 Peloponnes, griechische Halbinsel
 Peloponnes (griechische Region), Verwaltungseinheit
 Peloponnes (byzantinisches Thema), historische Verwaltungseinheit (ab 800)

Siehe auch:

 Peloponnesischer Bund (antikes Bündnissystem)
 Peloponnesischer Krieg (antiker Konflikt)
 Peloponnesischer Senat (antikes Gremium)
 Tiere: Peloponnes-Blindschleiche, Peloponnes-Mauereidechse, Peloponnesische Kieleidechse